Петар Добрович (серб. Петар Добровић, угор. Dobrovits Péter; 14 січня 1890, Печ — 27 січня 1942, Белград) — сербський художник.
 Димитар Добрович (грец. Δημήτριος Δομβριάδης болг. Димитър Георгиев Добрович; 1816, Сливен, Османська імперія — 2 березня 1905, Сливен, Князівство Болгарія) — болгарський художник, національна ідентичність якого оспорюється грецькими меґаломанами.
 Славен Добрович (хорв. Slaven Dobrović; нар. 29 серпня 1967, Задар) — міністр охорони довкілля і природи Хорватії.
 Добрович (Нова Буковиця), Добрович (хорв. Dobrović) – населений пункт у Хорватії, в Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Нова Буковиця.